Калицкий — фамилия; имеет женскую форму Калицкая.
 Калицкий, Казимир Петрович (1873—1941) — русский советский геолог-нефтяник, профессор.
 Калицкий, Штефан (1911—1944) — словацкий преподаватель, участник Второй мировой войны и Словацкого национального восстания.

 Калицкая, Вера Павловна (в дев. Абрамова; 1882—1951) — писатель, редактор, химик и геолог. Жена К. П. Калицкого.